John A. Williams – escritor, jornalista e acadêmico estadunidense
John Christopher Williams – instrumentista de violão clássico australiano nascido em 1941
John Towner Williams – compositor estadunidense premiado várias vezes por suas trilhas sonoras

Desambiguações de antropônimos